West Alkali Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 West Alkali Creek (Alkali Creek, Phillips County), Fluss im Phillips County, Bundesstaat Montana
 West Alkali Creek (Alkali Creek, Fremont County), Fluss im Fremont County, Bundesstaat Wyoming
 West Fork Alkali Creek, Fluss im Park County, Bundesstaat Wyoming
 West Prong Alkali Creek, Fluss im Mesa County, Bundesstaat Colorado